Gunnargöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gunnargölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (5,43 ha)
Gunnargölen, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (11 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn